Григорій I
 Григорій II
 Григорій III
 Григорій IV
 Григорій V
 Григорій VI
 Григорій VII
 Григорій VIII
 Григорій IX
 Григорій X
 Григорій XI
 Григорій XII
 Григорій XIII
 Григорій XIV
 Григорій XV
 Григорій XVI

Див. також 
 Григорій VI (антипапа)
 Григорій VIII (антипапа)